Yves Boisvert peut désigner :
 Yves Boisvert (1950-2012), un poète québécois ;
 Yves Boisvert, un journaliste québécois ;